Підліток:

 Підліток — юнак або дівчина в перехідному від дитинства до юності віці.
 «Підліток» — роман російського письменика Федора Михайловича Достоєвського.

Примітки